Nébuleuse d'Andromède peut faire référence à :

La nébuleuse d'Andromède, un ancien nom donné à la galaxie d'Andromède,
La Nébuleuse d'Andromède (1957), un roman de Ivan Efremov